Bloemekenswijk (Gent)
 Bloemekenswijk (Lovendegem)